Der Name Erdenberger bezeichnet:
Fritz Erdenberger,  deutscher Schrittmacher (Radsport)
Manfred Erdenberger (* 1941), deutscher Rundfunkjournalist
Ralph Erdenberger,  deutscher Rundfunkjournalist